Со́лнечное () — поселок на Украине, подчинённый Могилёв-Подольскому городскому совету Винницкой области.

Код КОАТУУ — 510490003. Население по переписи 2001 года составляет 203 человек. Почтовый индекс — 24000. Телефонный код — 4337. Занимает площадь 0,8 км².

Адрес местного совета 
24000, Винницкая область, г. Могилёв-Подольский, пл. Шевченко, 6/16

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Могилёв-Подольского городского совета Винницкой области